Бехтеевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Бехтеево.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Караваевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 219,96 км²
 Расположение: западная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Караваевским сельским поселением
 на востоке — с Лукинским сельским поселением
 на юго-востоке — с Дугинским сельским поселением
 на юге и западе — с Новодугинским районом
 на северо-западе — с Тверской областью
 на севере — с Середским сельским поселением
 Крупные реки: Днепр, Лосьмина.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины. Стеклоперерабатывающий завод.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 15 населённых пунктов.
 Бехтеево, деревня
 Береговка деревня
 Большая Моховатка, деревня
 Бочарово, деревня
 Дудкино деревня
 Ключики, деревня
 Конюшки, деревня
 Липки, деревня
 Ломы, деревня
 Ломы, деревня
 Медведки, деревня
 Малая Моховатка, деревня
 Пустошка, деревня
 Шаниха деревня
 Ширяево, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сычёвского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году